Златна зора  се може односити на:
Златна зора (Грчка) (политичка организација)
Златна зора (херметички ред) (окултистички покрет)